Марек Сикора (; ) — чешский хоккеист, тренер.

Карьера игрока 
Нападающий. Воспитанник СОНП (Кладно). Выступал за йиглавскую «Дуклу» (1968—1970) и пльзеньскую «Шкоду» (1971—1980).

Титулы 
 Чемпион Чехословакии 1969, 1970 гг.
 Чемпион Европы среди юниоров 1968 года.

Карьера тренера 

Работал главным тренером
  «Шкода» 1990—1992
  «Тесла» 1992—1993
  «Керамик Пльзень» 1997—2001
  «Карловые Вары» 2001—2003
  «Металлург Мг» 2003—2005
  «Ласселсбергер Пльзень» 2005—2007
  сборная Чехии (молодёжная и юношеская) 2007—2009
  «Автомобилист» 2009—2010
  «Динамо» (Минск) 2010—2012

4 марта 2012 года на пресс-конференции объявил о завершении тренерской карьеры.

Образование — высшее. Закончил педагогический институт в Пльзене и школу тренеров при Карловом университете в Праге.

В сентябре 2011 года Сикора заявил что сезон 2011/2012 станет для него последним в качестве тренера КХЛ: На вопрос, будет ли этот сезон для него последним в КХЛ, Сикора ответил: "Да, конечно. Стопроцентно".

14.10.2012 Марек Сикора заявил что будет консультантом Хк Динамо Минск

Статистика 
 (данные до 2003 г. не приведены)Последнее обновление: 23 марта 2012 года

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Чехословакии
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Шкода»
Хоккейные тренеры Чехии
Тренеры ХК «Металлург» Магнитогорск
Тренеры ХК «Динамо» Минск
Тренеры ХК «Автомобилист»